Исторические списки стран